Caprilesi – abitanti di Caprile (Alta Val Tidone)
Caprilesi – abitanti di Caprile